G14 bzw. G 14 steht für:
 BMW G14, deutsches Auto
 Group Club Handball, Zusammenschluss von Handballvereinen
 eine Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung für Personen, die gegenüber Trichlorethen (Trichlorethylen) und anderen Chlorkohlenwasserstoffe exponiert sind, siehe Liste der Arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen
 HMS G14, britisches Unterseeboot
 HMS Milne (G14), britischer Zerstörer der M-Klasse

G-14 steht für:
 G-14, Zusammenschluss von Fußballvereinen

Abkürzung